Kolo je lahko:

Koló 

 kolo, okrogla naprava, ki omogoča premikanje vozila
 kolo (dvokolo ali bicikel), prevozno sredstvo

Kólo 

 kolo, ljudski ples
 kolo, del turnirja oziroma športnega tekmovanja
 Kolo, slika Matije Jame